Mužský biatlonový vytrvalostní (individuální) závod na 20 km na Zimních olympijských hrách 2018 v jihokorejském Pchjongčchangu se konal v Běžeckém centru Alpensia dne 15. února 2018. Zlato z minulých olympijských her obhajoval Francouz Martin Fourcade.

V závodě zvítězil i přes dva nezasažené terče favorizovaný Nor Johannes Thingnes Bø. Stříbrnou a bronzovou medaili získali bezchybně střílející Slovinec Jakov Fak a Rakušan Dominik Landertinger.

Program 
Časy jsou uvedeny v korejském čase (UTC+9).

Průběh závodů 
Ondřej Moravec střílel od počátku závodu čistě, ale pomaleji běžel a tak se před něj dostávali později startující závodníci. Jedním z nich byl Nor Johannes Thingnes Bø, který měl absolutně nejrychlejší běžecký čas, ale udělal po jedné chybě při první a poslední střelbě. Nedlouho po něm startoval Francouz Martin Fourcade, který střílel čistě a průběžně se udržoval v čele. Na poslední položce však udělal dvě chyby a dojel skoro tři čtvrtě minuty za Norem. Před Fourcada se pak dostal čistě střílející Rakušan Dominik Landertinger a s jednou chybou i překvapivý medailista ze stíhacího závodu Švéd Sebastian Samuelsson. Po něm startoval ještě Slovinec Jakov Fak, který neudělala ani jednu chybu a z poslední střelby odjížděl jako druhý čtyři vteřiny za Landertingerem. Toho dokázal předjet, ale jel pomaleji než Bø a v cíli skončil 5,5 sekundy za ním. Na poslední střelbu pak přijel jako druhý dosud čistě střílející Švéd Jesper Nelin, který zde však udělal tři chyby a propadl se až do třetí desítky.

Moravec nezasáhl jeden terč při poslední střelbě, klesal pořadím v cíli a nakonec skončil na 12. místě. Jako jeden z posledních favoritů startoval Michal Krčmář, který solidně běžel, ale velmi pomalu střílel a s jednou chybou při druhé položce dojel sedmý. Michal Šlesingr se s čtyřmi chybami na střelnici umístil na 45. místě, Adam Václavík s rychlejším během, ale šesti nezasaženými terči skončil o 22 pozic za ním.

Výsledky 

Legenda:
Čas na střelnici – časový interval od vstupu na střelnici po opuštění střelnice, v závorce je uveden čas střelby
Trestné minuty – nepřesný zásah je trestán 1 minutou k celkovému času, v závorce je uveden počet nepřesných zásahů

Reference 

Biatlon na Zimních olympijských hrách 2018